Gussewo () ist der Name zweier ehemaliger ostpreußischer Orte in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Gussewo (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk (Groß Gnie, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 [Gussewo], nicht mehr existente Siedlung im Rajon Selenogradsk (Dorben, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)